Hotel Esplanade bezeichnet

 zwei Hotel Esplanade (Berlin), historisch und aktuell
 das ehemalige Hotel und heutige Casino Esplanade, siehe Esplanade (Hamburg)#Esplanade 36
 Grandhotel Esplanade, Bad Nenndorf
 Hotel Esplanade (Prag)